Anton Kowalczyk (1866-1947), prêtre canadien ;
  (1946-), handballeur polonais ;
Jan Kowalczyk (1941-2020), cavalier polonais ;
Justyna Kowalczyk (1983-), fondeuse polonaise ;
Ignace Kowalczyk (1913-?), footballeur français ;
Marc Kowalczyk (1973-), compositeur et musicologue français ;
Marcin Kowalczyk (1985-), footballeur polonais ;
Wojciech Kowalczyk (1972-), footballeur polonais.

Patronyme polonais